Oregon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oregon Township (Clark County, Indiana)
 Oregon Township (Starke County, Indiana)
 Oregon Township (Iowa)
 Oregon Township (Michigan)
 Oregon Township (Pennsylvania)